S75 (Berlijn) - lijn van de S-bahn in Berlijn
 S-75 Dvina - Sovjet-Russisch luchtdefensie systeem
 Savoia-Marchetti SM.75 - Italiaans passagier- en transportvliegtuig
 Sikorsky S-75 - Amerikaans concept-helikopter